

Селиська — село в Львівському районі Львівської області

Селиська — село в гміні Медика Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства